Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen in Mosambik:

Siehe auch 
 Liste der Berge

Weblinks

Einzelnachweise und Anmerkungen 

!Mosambik, Berge
!
Mosambik, Berge